Руди Сарзо — американский музыкант, басист.
 Сарзо — муниципалитет во Франции, в департамента Морбиан, в регионе Бретань.